Александр Павлович Владзие́вский (1905 — 1970) — советский учёный в области станкостроения.

Биография 
Из семьи рабочих. Рано лишившись родителей, воспитывался в детском доме, учился на рабфаке. В 1930 окончил Киевский политехнический институт.

Преподавал в МАДИ, зав. кафедрой деталей машин, с 1938 года заместитель директора института по учебно-научной работе. В 1941—1943 годах в эвакуации в Янгиюле (Узбекистан).

В 1948—1951 годах директор ЭНИМС (Экспериментальный НИИ металлорежущих станков). В 1951—1968 годах директор ЭНИМС и завода «Станкоконструкция», после их объединения.

Доктор технических наук, профессор. С 1965 года зав. кафедрой «Технология машиностроения» в Московском инженерно-экономическом институте.

Умер 14 декабря 1970 года после нескольких инфарктов. Похоронен на Донском кладбище.

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1951) — за разработку принципов комплексной автоматизации производственных процессов в машиностроении, проектирование и освоение автоматического завода поршней
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 два ордена Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта»
 медали

Сочинения 
 Основы автоматизации и механизации технологических процессов в машиностроении [Текст] : [учебник для машиностроит. техникумов] / А. П. Владзиевский, А. П. Белоусов. — М. : Высш. шк., 1966. — 352 с. : ил. ; 27 см. — Библиогр.: с. 349. — 30000 экз. — 1.10 р.
 Основы автоматизации производства в машиностроении [Текст] : [учебник для машиностроит. тех-мов] / А. П. Владзиевский, А. П. Белоусов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Высш. школа, 1954. — 352 с. : ил. — Б. ц.
 Устройство автоматических линий [Текст] : [учеб. пособие для машиностроит. техникумов] / А. П. Владзиевский, А. П. Белоусов. — М. : Машгиз, 1963. — 244 с., 1 л. черт. : ил. ; 27 см. — Библиогр.: с. 242 (15 назв.). — 25000 экз. — 0.86 р.
 Перед загл. авт.: д-р техн. наук проф. А. П. Владзиевский, канд. техн. наук доц. А. П. Белоусов
 Автоматические линии в машиностроении [Текст] / А. П. Владзиевский. — М. : Машгиз, 1958 — . Кн. 1. — М. : Машгиз, 1958. — 430 с., 6 л. ил. : ил. — 12000 экз.

Источники 
 Станки и инструмент. Машгиз, 1971
 Что здесь?
Станкостроители СССР
Выпускники Киевского политехнического института
Преподаватели МАДИ
Похороненные на Донском кладбище